Il doppio femminile  del torneo di tennis Heineken Trophy 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Silvia Farina e Rita Grande che hanno battuto in finale Cara Black e Kristie Boogert 7-5, 7-6(6).

Teste di serie 

 Silvia Farina /  Rita Grande (campionesse)
 Alexia Dechaume /  Dominique Monami (semifinali)

 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (primo turno)
 Cara Black /  Kristie Boogert (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Heineken Trophy 1999